Thorsson är ett svenskt efternamn, som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Thorsson 1 149
 Torsson 423
 Thorson 129
 Torson 7
Totalt blir detta 1 708 personer.

Personer med efternamnet Thorsson eller varianter av detta namn

 Amund Thorsson (aktiv 1687), blasfemianklagad same 
 Alvar Thorson (1908–1984), gymnastikdirektör
 August Wilhelm Thorsson (1866–1942), sångtextförfattare
 Björner Torsson (född 1937), poet, arkitekt, lärare och forskare
 Claes Thorson (född 1950), civilekonom och TV-man
 Elisabeth Thorsson, bordtennisspelare
 Fabian Torsson (född 1964), musikproducent
 Fredrik Vilhelm Thorsson (1865–1925), skomakare, socialdemokratisk politiker, finansminister
 Greger Thorsson (1920–1999), journalist, målare och tecknare
 Inga Thorsson (1915–1994), socialdemokratisk politiker och diplomat
 Ivan Thorson (1897–1993), militär
 Jörgen Thorsson (född 1980), skådespelare, musiker och regissör
 Kristina Torsson (född 1940), modeskapare och entreprenör
 Leif Thorsson (född 1945), jurist och ämbetsman
 Nils Thorsson (1898–1975), svensk-dansk keramiker och målare
 Palle Torsson (född 1970), konstnär
 Peter Thorsson, grundade Skrutt fanzine
 Pierre Thorsson (född 1966), handbollsspelare
 Sture Thorsson (1895–1979), socialråd
 Susanne Thorson (född 1981), skådespelare

Fiktiva Personer
 Wendy Thorsson, huvudperson i Wendy på Lindhöjden

Källor

Svenska efternamn
Sonnamn